Вэйчэн (Вэйфан) (潍城) — район городского подчинения городского округа Вэйфан провинции Шаньдун (КНР)
 Вэйчэн (Сяньян) (渭城) — район городского подчинения городского округа Сяньян провинции Шэньси (КНР)